Sparviero (Épervier en italien) peut faire référence à:
 Sparviero est une île d'Italie en mer Tyrrhénienne.
 Le Sparviero était un croiseur éclaireur  (puis, plus tard, un destroyer) italien, navire de tête de la classe Aquila, lancé en 1916 pour la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina).
 Le Sparviero était un porte-avions italien converti à partir du paquebot transatlantique Augustus pendant la Seconde Guerre mondiale pour la Regia Marina.
 Le Savoia-Marchetti SM.79 Sparviero est un bombardier moyen trimoteur italien qui servit principalement durant la Seconde Guerre mondiale.
 La classe Sparviero est une classe d'hydroptères de la marine italienne.